Veyrines kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Veyrines-de-Domme, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Veyrines-de-Vergt, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,